Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Grabb e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 Jan Apell /  Jonas Björkman (primo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1995
ATP Tour 1995